Longa-metragem
Ou ainda:
Longa (música)
Rio Longa

Localidades

Longa (Cabinda)

Longa (Tabuaço)

Veja também
Longo

Desambiguação